Microporidae är en familj av mossdjur. Microporidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Microporidae finns 53 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Microporidae